Стенешть () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Стенешть () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Стенешть.
 Стенешть () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Стенешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Стенешть.
 Стенешть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Стенешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стенешть.
 Стенешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Меджирешть.
 Стенешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Корбі.
 Стенешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Пояна-Вадулуй.
 Стенешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стойлешть.
 Стенешть () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Адміністративно підпорядковується місту Бая-де-Араме.
 Стенешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративно підпорядковується місту Рекарі.